Andrzej Gołaś (ur. 1942), przedsiębiorca polski, poseł na Sejm RP z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
 Andrzej Gołaś (ur. 1946), polski specjalista sterowania dźwiękiem, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezydent Krakowa, senator RP
 Arkadiusz Gołaś (1981-2005) – siatkarz, olimpijczyk, reprezentant Polski w latach 2001–2005.
 Michał Gołaś (ur. 1984) – zawodowy kolarz szosowy, mistrz Polski 2012